Егор Юрьевич Соломатин () — российский политик, депутат Государственной думы 2-го, 3-го и 4-го созывов.

Биография 
В 1988 году закончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-системотехник».

С 1988 по 1991 год — инженер-инструктор Всесоюзного межотраслевого научно-учебного центра по вычислительной технике и информатике.

С 1991 по 1995 год — директор АО «Евроинвест» (Москва). Работал председателем Совета директоров АО «Финансовый центр» (Москва).

Депутат госдумы 
В 1995 году включен в федеральный список политической партии ЛДПР на выборах в Государственную думу 2 созыва (от Кемеровской области). Избран, вошел в состав комитета по обороне, потом ушел в комитет по геополитике, и, наконец, в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам. Был назначен заместителем председателя аппарата фракции ЛДПР в Государственной думе (занимал этот пост до 1996 года).

Баллотировался в Государственную думу 3 созыва от ЛДПР, занимал 5 место в предвыборном списке кандидатов, но был исключен из списка ЦИКом (сам список вскоре тоже был аннулирован). Тогда в срочном порядке был сформирован «Блок Жириновского», и Соломатин получил номер 3 в новом федсписке, как член РССМ, одной из двух политических организаций в блоке. Избран в Думу, вошел в комитет ГД по бюджету и налогам. Был первым заместителем руководителя фракции ЛДПР в Госдуме (оставался им до 2006 года).

В 2003 году баллотировался в Государственную думу 4 созыва от ЛДПР, номер 1 по Сибирской региональной группе списка. Избран депутатом.
Вошел в комитет ГД по конституционному законодательству и государственному строительству.

В 2006 году перешел во фракцию Справедливая Россия — «Родина» (народно-патриотический союз). По словам Жириновского, уход из фракции и из партии обусловлен тем, что Соломатин «хотел украсть деньги — 150 тыс. долл., когда его разоблачили — ушел».
В 2007 году баллотировался в депутаты Государственной думы 5 созыва по списку Справедливой России, номер 1 региональной группы № 11 (Республика Марий Эл), избран не был.

Примечания

Ссылки 

 Егор Юрьевич Соломатин на сайте Государственной Думы
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва